Дік Генріх Йоганович (6.05.1868 — 27.09.1938) — німецький колоніст землевласник, засновник села Новоукраїнка.

Біографія 

Дік Генріх Іванович, народився 1868 року, с. Маріявілля Бердянського повіту Таврійської губернії, у німецькій родині батько Йоганн Петрович Дік мати Маргарита Шредер.

Здобув початкову освіту. В кінці 19 століття з сім'єю переїхав в Криворізьку волость, Бахмутського повіту де його батько купив землю. Генріху на ділянці в 500 десятин заснував хутір Піскуни нинішнє село Новоукраїнка. 9 січня 1914 Генріх одружився з Ганною Классен (28.12.1883 — 24.11.1914 Юр'ївка, Криворізька волость) 17 листопада 1914 року Анна народила двійнят Ганса і Генріха, які незабаром після народження померли. Через тиждень померла і Ганна. Можливо, він одружився вдруге, але інформації про другу дружину і народилися в
цьому шлюбі дітей немає.

Після початку революції 1917—1922 Генріх покинув свій хутір. Після закінчення революції жив в Юр'ївці займався своїм господарством.

16 лютого 1929 заарештований ОГПУ. Даних про вирок не має .

Висловлювання 
Дік говорив: «У священному писанні сказано, що у нас повинні бути раби, а ми їх господарі». Природно, він різко виступав проти розділу землі на користь бідняків. Німецькі колоністи Ремпель (село Микола-Полье) приводили і такі його слова: «Ми зробимо так, що бідняки будуть працювати на нас за склянку молока»

Примітки

Джерела 
 Регіональне історико — краєзнавче товариство «Спадщина». ДОБРЕ ПОЛЕ Історико — краєзнавчий альманах ВИПУСК № 1 М. Краматорськ 2016 рік.

Землевласники
Землевласники Покровського району (Донецька область)
Засновники міст
Засновники населених пунктів
Засновники населених пунктів Покровського району (Донецька область)
Персоналії:Покровський район (Донецька область)